Arbën Minga – calciatore albanese
 Edson Minga – calciatore congolese